Glencairn peut faire référence à :
 Soulèvement de Glencairn, soulèvement en Écosse en 1654 dans le but de provoquer une insurrection contre le régime du Commonwealth de l'Angleterre.
 Glencairn, station du métro de Toronto, au Canada.
 Glencairn, Station du Luas, le tramway de Dublin, en Irlande.
 Glencairn Crystal Ltd, entreprise écossaise pour son verre à whisky Glencairn